

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Najazd asyryjski na Urartu. Asyryjczycy pobili armię Urartu w górach Adduri po czym wymordowali ludność miasta Arzaszku.